Täby distrikt kan syfta på:

Täby distrikt, Närke
Täby distrikt, Uppland

Se även
Täby församling
Täby socken
Täby (olika betydelser)